Брве́ница (Бырвеница; , ) — община в Северной Македонии. Расположена на северо-западе страны. Население составляет 15 855 человек (2002 год).

Административный центр — село Брвеница.

Площадь территории общины 164,3 км² (158 км²).

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на севере — с общиной Тетово;
 на северо-западе — с общиной Боговинье;
 на западе — с общиной Врапчиште;
 на юго-западе — с общиной Врапчиште;
 на юго-востоке — с общиной Македонски-Брод;
 на северо-востоке — с общиной Желино.

Кроме села Брвеница в состав общины входят ещё 9 сёл: Блаце, Волковия, Гургурница, Долно-Седларце, Милетино, Радиовце, Стенче, Теново и Челопек.

Этническая структура населения в общине:
 албанцы — 61,62 %;
 македонцы — 37,53 %;
 сербы — 0,49 %;
 боснийцы — 0,01 %;
 остальные — 0,39 %.

Примечания

Ссылки 
 об общине

Общины Северной Македонии